Scott Barrett – rugbista a 15 neozelandese
 Scott Barrett –  allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Scott Barrett – sciatore canadese